Lucheng (kinesiska: 庐城, 庐江县) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 70 kilometer söder om provinshuvudstaden Hefei. Lucheng ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Lucheng är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Lucheng består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina